Вильярехо-Перьестебан ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 33,32 км². Население — 439 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки